Daniel Stensland – calciatore norvegese
 Gunnar Stensland – allenatore di calcio e calciatore norvegese
 Ingvild Stensland – ex calciatrice norvegese